Favre kan som auktorsförkortning betyda:

 Jules Favre
 Louis Favre

Robotskapade auktorsförkortningar